Исмаэль Серна Сандоваль (; , Чикимула,  — , ) — гватемальский . Предтеча гватемальского театра.

Биография 

Племянник Висенте Серна-и-Серна Сандоваля (1815—1885), президента Гватемалы в 1865—1871 гг.

Изучал философию, затем медицину и право в Университете Сан-Карлос. Позднее вступил в армию, под командованием Висенте Серна, в 1871 году сражался против революционных войск Мигеля Гарсиа Гранадос-и-Савалы и Хусто Руфино Барриоса Ауйона.

После падения президента Висенте Серна был схвачен вместе с его дядей и заключён в тюрьму. После освобождения отправился в изгнание в Сальвадор, где поселился в г. Санта-Ана. После того, как местный президент Рафаэль Сальдивар-и-Ласо неожиданно столкнулся с Серной в Сан-Мигеле и предложил ему работу, был редактором одной из официальных газет. В 1884 году тайно вернулся на родину, был узнан и вновь оказался в гватемальской тюрьме.

Был членом поэтической группы, известной как Лос Ремишерос, которая стремилась избежать полного контроля над их творчеством Барриоса, лидера революции 1871 года, свергнувшей президента Висенте Серна-и-Серна Сандоваля. Новый президент видел, угрозу со стороны недовольных его правлением и приказал уничтожить родовое поместье семьи Серна Сандоваль, даже убив его владельца, Немесио Серну, отца Исмаэля

Творчество 
Во время тюремного заключения много писал. Написанная им в 1891 году, «La Penitenciería de Guatemala», когда он был беглецом в Сальвадоре, по мнению специалистов, даёт основание считать его основателем, положившим начало театра в Гватемале.

До его смерти ряд стихов поэта был опубликован и ныне имеет национальное значение в Гватемале.

Избранные произведения 
 A Justo Refino Barrios,
 Ante la tumba de Barrios
 A Guatemala.

Умер 8 апреля 1901 года из-за диабета, работая над корректурой книги, которая готовилась к публикации.

Память 
 Имя поэта носит парк в Чикимулему.

Примечания

Ссылки 
 Monroy Mejía, Eleazar. «Ismael Cerna: poeta de pluma y fusil». COFAHCA. Consultado el 9 de septiembre de 2014.
 Ismael Cerna Sandoval
 ISMAEL CERNA, EL POETA QUE DESAFIÓ LA IRA DE UN GOBERNANTE

Умершие от сахарного диабета
Выпускники Университета Сан-Карлос